Аркадий Петрович Гера́симов — советский физик, лауреат двух Сталинских премий (1951, 1953).

Биография 
Участник советского атомного проекта. С 1946 года работал в КБ-11 (с 1967 года ВНИИЭФ), Арзамас-16 (Саров). Первоначально руководил в НКС отделом по разработке исследовательской аппаратуры.

С 1948 году начальник конструкторского отдела газодинамического сектора НИС.
В 1953—1955 годах начальник отдела № 36 (научно-конструкторские разработки в интересах исследовательских отделов). В 1955—1958 годах начальник отдела № 46 (разработка конструкторской документации на экспериментальные заряды, установки и приборы).

В 1956 году по ходатайству Ю. Б. Харитона присвоена учёная степень кандидата технических наук без защиты диссертации и без сдачи кандидатских экзаменов.

С 1968 до середины 1970-х годах работал в отделе № 63 по разработке атомных зарядов и инициаторов термоядерных зарядов.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1951) — за участие в разработке центральной части изделия РДС
 Сталинская премия второй степени (1953) — за разработку конструкции основных узлов изделии РДС-бс, РДС-4 и РДС-5
 орден Трудового Красного Знамени (1949).

Источники 
 Михайлов А. Л. Очерк о начальной истории Института экспериментальной газодинамики и физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ // Герой социалистического труда СССР, лауреат Сталинских премий Василий Константинович Боболев. — Саров : РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2015. — С. 37—51.
 Фото http://elib.biblioatom.ru/text/geroy-sotstruda-bobolev_2015/go,40/
 http://elib.biblioatom.ru/text/kb-1-istoricheskiy-ocherk_2015/go,0/
 http://elib.biblioatom.ru/text/konstruktor-v-atomnoy-probleme_2007/go,406/